Пе́тер Сто́рмаре (, подлинное имя Петер Рольф Ингвар Сторм, ; род. 27 августа 1953, пробство Сёдра Нэрке, приходское объединение Кумла, губерния Эребру, Швеция) — шведский и американский актёр.

Карьера 
Стормаре начинал актёрскую карьеру в Стокгольмском королевском театре. Начиная с фильма «Фанни и Александра» (1982), он в течение 15 лет сотрудничал с Ингмаром Бергманом, у которого он в 1988 году сыграл Гамлета. Их последним совместным проектом стал телеспектакль «В присутствии клоуна» (1997).

В 1996 году Стормаре исполнил свою первую заметную роль в Голливуде — психопатичного убийцу в фильме «Фарго» братьев Коэнов, которые пригласили его и в свой следующий фильм «Большой Лебовски». Также играл в фильмах «Братья Гримм», в котором он сыграл мастера пыток Кавальди, и «Константин: Повелитель тьмы», в котором актёр исполнил роль Люцифера. Стормаре также снимался в первых двух сезонах телесериала «Побег» в роли мафиози Джона Абруцци. 

В 2008 году исполнил роль создателя машины времени советского ученого Григория Зелинского в компьютерной игре Command & Conquer: Red Alert 3. Со Стормаре был срисован персонаж Бессмертный из игры Wanted: Weapons of Fate. В игре Quake 4 озвучивает техника Штрауса, а в игре Mercenaries 2: World in Flames озвучил наёмника Маттиаса Нильсона. В 2015 году озвучил доктора Хилла в игре Until Dawn.

Ободрённый поддержкой Боно, Стормаре создал рок-группу Blonde from Fargo, которая выпустила несколько альбомов. Сыграл роль в клипе «Uprising» шведской пауэр-метал группы Sabaton, а также в клипах «Steh auf» и «Frau & Mann» метал-проекта Lindemann.

Избранная фильмография

Кино и телевидение

Игры

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Швеции
Актёры телевидения Швеции
Актёры театра Швеции
Актёры озвучивания Швеции